Шамбон може да се односи на:

 Шамбон (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Шамбон (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Шамбон (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Шамбон (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Шамбон (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шамбон“